Taljo ima više značenja:
 Taljo (Rovigo)
 Taljo (Udine)
 Taljo (Venecija)